Институт зарубежной службы () — американское учреждение, расположенное в г. Арлингтон, штат Виргиния в здании Национального учебного центра иностранных дел им. Джорджа Шульца (). Стал основным учебным заведением для дипломатов США взамен существовавшей ранее Школы зарубежной службы (), основанной в 1924 году.

Институт был основан 13 марта 1947 года в соответствии с Законом о зарубежной службе (Foreign Service Act of 1946), принятым Конгрессом США. Должность директора института по рангу эквивалентна помощнику Государственного секретаря США, который лично назначает директора.

Институт составляет и преподаёт учебные курсы иностранных языков для дипломатов. Подробные аудиокурсы различных языков, и европейских, и «экзотических» (кантонский, хауса, игбо, чви, различные диалекты арабского) доступны открыто.

Известные сотрудники 
 Кендалл Майерс
 Джек Мэтлок

Примечания

Ссылки 
 Foreign Service Institute  US State Department
 Directors of the Foreign Service Institute US State Department
 Комплект языковых курсов от FSI 

Государственные организации США
Государственный департамент США
Обучение иностранным языкам
Арлингтон (округ, Виргиния)
Университеты Виргинии